Моздок се отнася за понятия от Русия.

 Моздок – град в Северна Осетия
 Моздок – село в Курска област
 Моздок – село в Тамбовска област
 „Моздок“ – футболен клуб в гр. Моздок